Bechy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Béchy, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Polen 

 Pechy, vattendrag, Nedre Karpaternas vojvodskap, 

Robotskapade Polenförgreningar